Henryk Grochulski (1925-2000), architekt, konserwator zabytków
 Henryk Grochulski, dyplomata, ambasador PRL